

Fase Classificatória

1ª Rodada

2ª Rodada

3ª Rodada

4ª Rodada

5ª Rodada

6ª Rodada 
A sexta rodada não foi realizada.

a. O Parceiros do Rincão não compareceu na quinta rodada, foi eliminado e seus jogos excluídos das estatísticas.

Futebol de 2013 no Brasil